AvM puede hacer referencia a:
 Automated Valuation Model, nombre que se da internacionalmente a los modelos de valoración automática de inmuebles.
 AVM GmbH, fabricante de dispositivos de red para uso doméstico (routers, PLCs, etcétera).
 Agencia Valenciana de Movilidad, consorcio encargado de coordinar y planificar el transporte público de la Comunidad Valenciana.

Siglas